

História 
Caio Júlio César — general e político romano
Caio Otávio ou Caio Otaviano — Augusto, o primeiro imperador romano
Caio Terêncio Varrão — cônsul romano
Caio Graco — político romano do século II a.C.
Caio Suetônio Paulino — general romano

Geografia 
Caio Longo — ilha nas Bahamas

Outros 
CAIO Induscar — empresa encarroçadora de ônibus

Desambiguações de antropônimos